tetrahydrofuran
 kwas tetrahydrofoliowy 
 port lotniczy Berlin-Tempelhof